Land of the rising sun fut l'hymne national du Biafra, État qui exista de 1967 à 1970.

Paroles
Land of the rising sun, we love and cherish,
Beloved homeland of our brave heroes;
We must defend our lives or we shall perish,
We shall protect our hearts from all our foes;
But if the price is death for all we hold dear,
Then let us die without a shred of fear.
 
Hail to Biafra, consecrated nation,
Oh fatherland, this be our solemn pledge:
Defending thee shall be a dedication,
Spilling our blood we’ll count a privilege;
The waving standard which emboldens the free
Shall always be our flag of liberty.
 
We shall emerge triumphant from this ordeal,
And through the crucible unscathed we’ll pass;
When we are poised the wounds of battle to heal,
We shall remember those who died in mass;
Then shall our trumpets peal the glorious song
Of victory we scored o’er might and wrong.
 
Oh God, protect us from the hidden pitfall,
Guide all our movements lest we go astray;
Give us the strength to heed the humanist call:
‘To give and not to count the cost" each day;
Bless those who rule to serve with resoluteness,
To make this clime a land of righteousness.

Biafra
Biafra